Kandis har flere betydninger:

Kandis (sukker) – et sukkerprodukt
Kandis (band) – et dansk band
Kandis (nisse) – en fiktiv figur fra tv-julekalenderen Alletiders Jul